Pierszotrawieńsk (ukr. Першотравневе) – osiedle typu miejskiego na Ukrainie w rejonie owruckim obwodu żytomierskiego.

W 1989 liczyło 3144 mieszkańców.

W 2013 liczyło 2492 mieszkańców.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Pierszotrawieńsk na stronie Rady Najwyższej Ukrainy

Osiedla typu miejskiego w obwodzie żytomierskim
Rejon owrucki